Viorica (din latinescul Viola, care inseamna viorea) prenume feminin care poate fi:

Ziua onomastică
7 august

Personalități
 Viorica Dumitru, caiacistă română
 Viorica Ioja, canotoare română
 Viorica Lepădatu, canotoare română
 Viorica Neculai, canotoare română
 Viorica Susanu, canotoare română
 Viorica Viscopoleanu, atletă română
 Viorica Dăncilă, politiciană română

Film
Viorica (1915)

Vezi și
Listă de zile onomastice

Legături externe
Viorea

Prenume feminine